Lichfield – miasto w Anglii
 Lichfield – dystrykt hrabstwa Staffordshire (Anglia)
 Lichfield – miejscowość w Nowej Zelandii